Diversi palazzi di Firenze:
 Palazzo Antinori
 Palazzo Antinori Corsini
 Palazzo Antinori di Brindisi
 Villa Antinori delle Rose
 Palazzo Antinori all'Aquila
 Villa Antinori del Cigliano a San Casciano in Val di Pesa (FI)